Жиресс ()  — французьке прізвище.

Відомі носії:

 Ален Жиресс (1952) — французький футболіст і тренер, батько Тібо Жиресса.
 Тібо Жиресс (1981) — французький футболіст, син Алена Жиресса.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Французькі прізвища